Boxul și-a făcut apariția la Jocurile Olimpice de vară din 1904 și a fost inclus până acum în 25 olimpiade. 89 de națiuni diferite au concurat de-a lungul timpului în competițiile de box la JO, însă niciuna nu a participat la toate edițiile desfășurate până acum. Deși a fost mereu un sport prioritar, competiția feminină va apărea întârziat, în cadrul Jocurilor Olimpice de vară din 2012 de la Londra.

Evenimente

Competițiile

Clasamentul țărilor 
Listă actualizată după Jocurile Olimpice de vară din 2012.

Legendă
 România
 Republica Moldova

Sportivii cei mai medaliați

Referințe 
 

Box la Jocurile Olimpice